Lạng Sơn steht für:

 Lạng Sơn (Provinz), Provinz in Vietnam
 Lạng Sơn (Stadt), Stadt in Vietnam